Jako Valdemar nebo Waldemar Veliký se může označovat:

 Valdemar I. Dánský – vévoda šlesvický a dánský král
 Valdemar Braniborský – braniborský vévoda